Crni Potok je lahko:
 Crni Potok, Topusko (Hrvaška)
 Crni Potok, Podcrkavlje (Hrvaška)